Der 33. Afrika-Cup (, ) wurde vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2022 in Kamerun ausgetragen. Dies entschied der afrikanische Fußballverband CAF am 30. Juni 2020. Ursprünglich sollte das Turnier vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2021 ausgetragen werden, aber aufgrund der COVID-19-Pandemie und des nicht absehbaren Verlaufs in Afrika wurde es um ein Jahr verlegt. Wie schon beim letzten Afrika-Cup 2019 nahmen 24 Mannschaften des Kontinents an der Endrunde der Fußball-Afrikameisterschaft teil. Es wurde zunächst in einer Gruppenphase in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften und danach ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gespielt.

Sieger wurde zum ersten Mal der Senegal, der sich im Finale im Stade Paul Biya gegen Ägypten nach einem 0:0 nach Verlängerung mit 4:2 im Elfmeterschießen durchsetzen konnte. Das Spiel um Platz 3 gewann Gastgeber Kamerun mit 3:3 nach der regulären Spielzeit und einem 5:3 im Elfmeterschießen gegen Burkina Faso. Torschützenkönig wurde der Kameruner Vincent Aboubakar mit acht Toren.

Ausrichter 
Bis November 2013 hatten sich insgesamt sechs nationale Fußballverbände für die gemeinsame Vergabe der Endrunden 2019 und 2021 beworben. Das waren Algerien, die Demokratische Republik Kongo, die Elfenbeinküste, Gabun, Guinea und Sambia. Bis Ende Januar 2014 reichten mit Algerien, der Elfenbeinküste und Guinea drei Verbände ihre Bewerbung für 2021 ein. Am 20. September 2014 wurde die Endrunde 2019 an Kamerun, die 2021 an die Elfenbeinküste und die 2023 an Guinea vergeben.

Am 30. November 2018 gab die CAF die Aberkennung des Austragungsrechts Kameruns für 2019 aufgrund von Verzögerungen bei Infrastrukturvorhaben an den geplanten Spielorten bekannt. Am 8. Januar 2019 vergab die CAF das Turnier stattdessen an Ägypten. Der Kontinentalverband gestand Kamerun aber die Austragung 2021 zu. Damit verschoben sich alle Gastgeberländer um zwei Jahre nach hinten, so dass die Elfenbeinküste Gastgeber 2024 und Guinea Gastgeber 2025 sein wird.

Teilnehmer

Qualifikation 

Zur Qualifikation, die wie 2019 in zwei Runden ausgetragen wurde, meldeten sich 52 Mannschaften an. Eritrea und Somalia nahmen nicht teil. Reunion und Sansibar waren keine Vollmitglieder der CAF und damit von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei der Auslosung im Juli 2019 wurden die teilnehmenden Mannschaften anhand ihrer Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste vom 14. Juni 2019 in fünf verschiedene Töpfe eingeteilt. Die so ermittelten acht schwächsten Mannschaften traten im Oktober 2019 in der ersten Runde im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an.

Die vier Sieger der ersten Runde und die restlichen 44 höher platzierten Mannschaften waren zuvor schon im Juli 2019 in zwölf Vierergruppen gelost worden. Die zweite Runde sollte im Double-Round-Robin-Format von November 2019 bis November 2020 ausgespielt werden. Aufgrund mehrere Verschiebungen fand das letzte Spiel erst im Juni 2021 statt. Wie schon 2019 wurden die Spiele des Gastgebers der Endrunde, der an der Gruppe F teilnahm, regulär gewertet.

Für die Endrunde qualifizierten sich aus allen zwölf Gruppen, mit Ausnahme der Gruppe F, jeweils die Gruppensieger und Zweitplatzierten. Aus Gruppe F qualifiziert sich neben Gastgeber Kamerun nur eine weitere Mannschaft. Für Gambia und die Komoren war es die erste Teilnahme am Africa-Cup, Mauretanien schaffte es nach 2019 zum zweiten Mal zur Endrunde.

Auslosung 
Die Gruppenauslosung fand 17. August 2021 in Yaoundé statt. Die kamerunische Mannschaft war als Gastgeber automatisch als Kopf der Gruppe A gesetzt, während Algerien als Titelverteidiger ebenfalls in Topf 1 gesetzt war. Die restlichen Mannschaften wurden nach den jeweiligen Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste vom 12. August 2021 verteilt.

Spielorte 
Das Turnier wurde in sechs Stadien in den fünf Städten Bafoussam, Douala, Garoua, Limbé und Yaoundé ausgetragen, wobei in der Hauptstadt zwei Stadien zum Einsatz kamen. Vier der sechs Stadien waren Neubauten, die restlichen beiden wurden für den Afrika-Cup sowie für die Afrikanische Nationenmeisterschaft 2021 renoviert. Drei Stadien waren bereits Spielstätten bei der Nationenmeisterschaft 2021, das Stade Ahmadou Ahidjo in der Hauptstadt war auch Austragungsort des Afrika-Cups 1972.

Vier der sechs Stadien verfügten über eine Kapazität zwischen 20.000 und 45.000 Zuschauern. Das größte Stadion war das Stade Paul Biya in der Hauptstadt Yaoundé mit einer Kapazität von 60.000 Zuschauern, die zwei kleinsten Stadien hingegen, das Stade Omnisports de Bafoussam und das Stade Omnisport de Limbé boten nur Platz für 20.000 Zuschauer.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Rangliste der Gruppendritten 
Die vier besten Gruppendritten spielten im Achtelfinale gegen die Gruppenersten der Gruppen A, B, C und D. Die genauen Paarungen hingen davon ab, aus welchen Gruppen sich die Dritten qualifizierten. Für jede der fünfzehn Möglichkeiten legte eine Tabelle in den offiziellen Regularien die Zuordnung wie folgt fest.

|}

Finalrunde 
In der Finalrunde wurde im K.-o.-System gespielt. Stand es nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten unentschieden, kam es zur Verlängerung von zweimal 15 Minuten und eventuell (falls immer noch kein Sieger feststand) zum Elfmeterschießen. Einzige Ausnahme war das Spiel um Platz 3 in dem bei einem Unentschieden direkt ein Elfmeterschießen folgte.

Spielplan 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Turniers gelistet. Bei gleicher Trefferanzahl sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zu diesen besten Torschützen mit mindestens zwei Toren kommen 56 weitere mit je einem Tor sowie drei Eigentore.

Schiedsrichter 
Am 21. Dezember 2021 benannte die CAF 24 Schiedsrichter sowie 31 Schiedsrichterassistenten für das Turnier. Aufgrund eines Austauschprogramms waren je ein Schiedsrichter (Mario Escobar aus Guatemala) und ein Assistent der CONCACAF darunter. Ebenfalls nominiert wurden eine Schiedsrichterin, zwei Assistentinnen und eine Videoassistentin. Salima Mukansanga wurde so zur ersten Frau, die beim Afrika-Cup als Schiedsrichterin eingesetzt wurde. Jeweils zwei Schiedsrichter stammten aus Ägypten und dem Senegal, während elf Schiedsrichter einem Verband angehörten, dessen Mannschaft sich nicht für den Wettbewerb qualifizieren konnte.

Anders als noch 2019 wurde  der Videobeweis ab dem ersten Spiel eingesetzt. Der Schiedsrichter wurde dabei von einem Videoassistenten-Team unterstützt, das aus einem Videoassistenten und aus zwei weiteren Schiedsrichterassistenten bestand.

Hauptschiedsrichter

Berichterstattung und Übertragung 
Das Turnier wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz beim Pay-TV-Sender Sportdigital übertragen. Sportdigital bot die Spiele mit deutschem Kommentar an. Durch eine Sublizenz wurden sämtliche Spiele auch beim Online-Medienkonzern OneFootball im kostenlosen Livestream übertragen. In Deutschland und Österreich wurden die Spiele mit englischen Kommentar sowie in der Schweiz mit deutschem Kommentar angeboten.

Besondere Vorkommnisse 
Im Vorfeld der Achtelfinalpartie zwischen Gastgeber Kamerun und den Komoren am 24. Januar 2022 kam es zu einer Massenpanik vor dem Stade Paul Biya, bei der mindestens acht Personen ums Leben kamen und mehrere Menschen verletzt wurden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie war die Stadionkapazität von 60.000 Zuschauer auf maximal 48.000 Zuschauer reduziert worden. Die Panik entstand, als die Ordner die Tore zum Stadion schlossen und weitere Zuschauer versuchten, in das Stadion zu gelangen. Als Reaktion auf die Vorkommnisse wurden das dritte Viertelfinale und das erste Halbfinale vom Stade Paul Biya in das Stade Ahmadou Ahidjo verlegt.

Weblinks 

 Offizielle Website des Turniers (arabisch, englisch, französisch)

Einzelnachweise 

 
2022
AfrikaCup
Sportveranstaltung in Yaoundé
Sportveranstaltung in Douala
Sportveranstaltung in Limbe (Kamerun)
Sport (Garoua)
Bafoussam